Садретдинов — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

 Садретдинов, Абрар Масалимович (род. 1933) — государственный и общественный деятель, педагог.
 Садретдинов, Генрих Кутдусович (род. 1939) — советский и российский медиевист.
 Садретдинова, Динара Рафиковна (род. 1976) — российская телеведущая и актриса музыкального театра.